Les Aventures de Tanguy et Laverdure : bande dessinée de Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo 
L'Avion qui tuait ses pilotes de Jean-Michel Charlier (« Bibliothèque verte » Hachette 1971). Roman de Jean-Michel Charlier, illustré par Jijé.

Séries télévisées 
1967 : Les Chevaliers du ciel 
Série télévisée reprenant les aventures de Tanguy et Laverdure.
1988 : Les Nouveaux Chevaliers du ciel 
Reprise de la série précédente.

Film 
2005 : Les Chevaliers du ciel de Gérard Pirès  avec Benoît Magimel, Clovis Cornillac
Adaptation libre des Chevaliers du ciel.

Tanguy et Laverdure
Militaire de fiction
Aviateur de fiction